Xingyi bezeichnet:

Xingyi (兴义市), Stadt in der chinesischen Provinz Guizhou
Xingyi (Dingzhou) (邢邑镇), Großgemeinde der Stadt Dingzhou in der chinesischen Provinz Hebei
Xingyi (Fengdu) (兴义镇), Großgemeinde im Kreis Fengdu der chinesischen Stadt Chongqing
Xingyi (Xinjin) (兴义镇), Großgemeinde im Kreis Xinjin der chinesischen Provinz Sichuan
Xingyiquan (形意拳), Kurzname Xingyi, chinesische Kampfkunst